Foulden ist der Name folgender Ortschaften:

 Foulden (Norfolk), England
 Foulden (Queensland), Australien
 Foulden (Scottish Borders), Schottland